Жералдо Клеофас Диас Алвес (; 16 апреля 1954, Баран-ди-Кокайс — 26 августа 1976, Рио-де-Жанейро), более известный как Жералдо Асовиадор () — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Жералдо начал карьеру в клубе «Фламенго». 25 июня 1973 года он дебютировал в основном составе команды в товарищеском матче против клуба «Гояс», где заменил по ходу встречи Зе Марио; матче завершился победой «Фламенго» 1:0. В том же году он сыграл несколько встреч в чемпионате Бразилии, часто подменяя Афонсиньо. Летом 1974 года пост наставника команды занял Жуберт, бывший тренер молодёжного состава клуба. Он начал формировать состав, привлекая молодых игроков Менго: Зико, Жералдо, Кантарели и Рондинелли. Это помогло клубу, который выиграл чемпионат штата Рио-де-Жанейро. А Жералдо провёл все 59 матчей в стартовом составе клуба. В 1975 году Жералдо уже стал одним из лидеров «Фламенго», проведя 62 матча и забив 7 голов. 4 августа 1976 года Жералдо провёл последний матч в составе клуба, в нём его команда проиграла «Американо» 0:3.

У Жералдо была болезнь — хроническое воспаление горла, и он был вынужден лечь на операцию. 26 августа 1976 года, через 20 минут после начала операции по удалению миндалин, Жералдо умер, когда у него случился анафилактический шок, вызванный реакцией организма на анастезию.

Международная карьера 
В составе сборной Бразилии Жералдо дебютировал 30 сентября 1975 года в матче Кубка Америки с Перу, в котором его команда проиграла 1:3. Также он вышел на поле в следующем матче с этой командой, где бразильцы взяли реванш — 2:0. В следующем году он помог сборной выиграть Кубок Рока. 9 июня 1976 года Жетулио провёл последний матч за сборную Бразилии.

Личная жизнь 
Жералдо был из футбольной семьи: его брат Вашингтон также был футболистом. Сын Вашингтона, Бруну Алвеш, родившийся в Португалии, стал выступать за сборную этой страны, также стали профессиональными футболистами два других сына Вашингтона — Жералду и Жулиу.

Лучшим другом Жералдо был Зико, в семье которого Асовиадора назвали «приёмным сыном». Он организовал два матча в честь памяти Жералдо, включая турнир, названный его именем.

Достижения 
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1973
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1974
 Обладатель Кубка Атлантики: 1976
 Обладатель Кубка Рока: 1976

Примечания

Ссылки 
 Матчи Жералдо за «Фламенго»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Фламенго»